Numele propriu Cartagena aparține acestor localități:

 Cartagena din comunitate autonomă Murcia din Spania
 Cartagena de Indias din departamentul Bolívar din Columbia
 Cartagena del Chairá din departamentul Caquetá din Columbia